"Sacatepéquez", que em Língua náuatle significa "cerro de ervas", pode ser:

 Sacatepéquez, departamento da Guatemala
 Santiago Sacatepéquez, cidade guatemateca do departamento homónimo
 San Lucas Sacatepéquez, cidade guatemateca do departamento homónimo
 San Martín Sacatepéquez, cidade guatemateca do departamento de Quetzaltenango
 San Antonio Sacatepéquez, cidade guatemateca do departamento de San Marcos
 San Pedro Sacatepéquez, cidade guatemateca do departamento de Guatemala
 San Juan Sacatepéquez, cidade guatemateca do departamento de Guatemala
 San Pedro Sacatepéquez (San Marcos), cidade guatemalteca

Ver também
 Suchitepéquez

Desambiguações de topônimos